Die Cathay Pacific Hong Kong Open 2001 fanden vom 21. bis 26. August 2001 in Hongkong statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2001/02 und gehörte zur Wertungskategorie der Super Series. Es war mit 100.000 US-Dollar dotiert. Das Turnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2001/02 und gehörte zur Wertungskategorie WSA Gold 50. Das Preisgeld betrug 63.000 US-Dollar. Während bei den Herren die letzte Austragung im Jahr zuvor stattgefunden hatte, geht die letzte Austragung der Damenkonkurrenz auf das Jahr 1994 zurück, als Michelle Martin den Titel gewann.
 
Titelverteidiger war Peter Nicol, der bereits in der ersten Runde am späteren Finalisten Thierry Lincou mit 0:3 scheiterte. Lincou traf im Finale auf David Palmer, der die Partie mit 15:13, 15:6 und 15:9 gewann. Bei den Damen setzte sich in der Begegnung der beiden topgesetzten Spielerinnen die an Nummer eins gesetzte Leilani Joyce gegen Carol Owens mit 9:7, 9:6 und 9:0 durch.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus jeweils 32 Spielern, davon waren je acht Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die besten 16 Spieler wurden jeweils gesetzt. Aufgrund kurzfristiger Absagen von gesetzten Spielern wurden zwar die Setzungen angepasst, die Auslosung blieb davon allerdings unberührt. Wildcards wurden nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse der Herren auf squashinfo.com (englisch)
 Ergebnisse der Damen auf squashinfo.com (englisch)

2001
PSA World Tour 2001/02
WSA World Tour 2001/02